Het seizoen 1996/1997 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 41ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
PSV werd landskampioen. AZ degradeerde rechtstreeks. Dit seizoen ging de competitie onder de sponsornaam PTT-telecompetitie door het leven.

Het seizoen begon op 20 augustus met het duel Roda JC–Feyenoord, dat eindigde in een 1–1 gelijkspel. Voor de Rotterdammers scoorde Kees van Wonderen op aangeven van George Boateng. Aanvaller Richard Roelofsen benutte één minuut voor tijd een strafschop voor de thuisploeg.

In het voorgaande jaar was Go Ahead Eagles gedegradeerd. Hiervoor kwam AZ in de plaats.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 1996/97 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 3.720.600 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 12.159 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1996/97